Sankt Wolfgang kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Sankt Wolfgang, Oberbayern – kommun, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Sankt Wolfgang im Salzkammergut – kommun, Oberösterreich, 
 Sankt Wolfgang-Kienberg – en kommun i förbundslandet Steiermark